Granados bezeichnet Orte:

 Granados (Baja Verapaz), Kleinstadt in Guatemala
 Granados (Sonora), Ort in Mexiko

Granados ist der Familienname folgender Personen:

 Conchita Martínez Granados (* 1976), spanische Tennisspielerin
 Daisy Granados (* 1942), kubanische Schauspielerin
 Encarna Granados (* 1972), spanische Geherin
 Enrique Granados (1867–1916), spanischer Komponist und Pianist
 Esteban Granados (* 1985), costa-ricanischer Fußballspieler 
 Federico Alberto Tinoco Granados (1868–1931), Präsident Costa Ricas
 Joan Granados i Llimona (1931–2005), katalanischer Zeichner und Maler
 Julián Granados († 1917), mexikanischer Revolutionär
 Marco Granados (* 1996), mexikanischer Fußballspieler
 Miguel García Granados Zavala (1809–1878), Staatspräsident Guatemalas
 Ricardo García Granados (1851–1930), mexikanischer Ingenieur, Ökonom, Politiker, Diplomat und Historiker